Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den TEB BNP Paribas İstanbul Cup 2016 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 17. bis 18. April 2016 stattfand. Es qualifizierten sich sechs Spielerinnen für das Hauptfeld.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016